Адам Сапега:
 Сапега, Адам Станислав (1828—1903) — польский князь, галицийский политик, кавалер Ордена Золотого руна.
 Сапега, Адам Стефан (1867—1951) — польский кардинал, епископ Кракова.